

Pessoas
Friedrich Pollock
Jackson Pollock

Localidades
Pollock (Missouri)
Pollock (Luisiana)
Pollock (Dacota do Sul)

Outros
Pollock (filme)
5800 Pollock

Ou ainda:
Pollok

Desambiguação